Приозёрная у́лица — улица на севере Москвы, в микрорайоне Черкизово Молжаниновского района Северного административного округа, почти перпендикулярна Ленинградскому шоссе.

Код ОКАТО: 45277584000. Код ОКТМО: 45343000.

Названия 
До 1986 года данная улица называлась Озёрная, в бывшем посёлке городского типа Новоподрезково (ныне микрорайон), часть которого (8 улиц), в 1985 году, вошла в состав Москвы, но так как в столице Союза ССР уже была Озёрная, то переименовали входящую в состав Ленинградского района Новоподрезковскую Озёрную.

Описание 
Приозёрная улица начинается от Ленинградского шоссе, проходит прямо на юго-восток 430 метров и разделяется одна часть (133 метра) идёт прямо и другая часть (680 метров) огибает Черкизовский пруд справа, являющимся одним из древнейших прудов Москвы, и обе части доходят до границы с Подмосковьем.

На Приозёрной улице расположены дома и строения (нумерация со стороны «Ленинградки»: № 3; № 3 А; № 4; № 5; № 6; № 7; № 9; № 10; № 11; № 12; № 13; № 14; № 15; № 16; № 18, строение № 1; № 18, строение № 2; № 19; № 20; № 21; № 22; № 23; № 24; № 25; № 26; № 27, строение № 1; № 27, строение № 2; № 28; № 29; № 30; № 32; № 34; № 36; № 38; № 40; № 42; № 44; № 46; № 48, строение № 1; № 48, строение № 2; № 50; № 52; № 56; № 56, строение № 1; № 58; № 60; № 62; № 64;.

На улице, по её всей длине, отсутствуют: тротуары, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, велосипедные парковки, стелы пешеходной навигации и частично освещение. Ширина улицы, в некоторых местах, сократилась до 4,5 — 5 метров по причине захвата земли (перемещения заборов) жителями микрорайона.

Транспорт

Автобусы 
По улице маршруты наземного транспорта не проходят. Ближайшие остановки находятся на Ленинградском шоссе, где останавливаются автобусы 13, 30, 283, 350, 400, 440, 465, 484, 817, 851, 865.

Железнодорожный транспорт 
Ближайшая станция «Подрезково» (Подмосковье), на главном ходу Ленинградского направления Октябрьской железной дороги, между станциями «Сходня» и «Новоодрезково» (Москва).

Примечания

Литература 
 Решение Московского городского совета народных депутатов от 6 февраля 1986 года № 261 «Об упразднении названий и присвоении новых наименований улицам в населённых пунктах, включённых в состав Ленинградского района г. Москвы»
 М. И. Вострышев, Москва: все улицы, площади, бульвары, переулки. — : Алгоритм, Эксмо, 2010. — 688 с. — ISBN 978-5-699-33874-0.

Ссылки 

 ОМК УМ Приозёрная улица.
 Список организаций, находящихся на Приозёрной улице.
 Сайт мосопен, Электронная Москва, Приозёрная улица.
 Все улицы Москвы, Приозёрная улица.